Храм Святого Виктора Дамасского (церковь Виктора воина) — православный храм в городе Котельники Московской области, в городском парке «Белая Дача». Первый в России храм, освящённый во имя святого воина Виктора Дамасского. Приписан к Николо-Угрешскому монастырю Русской православной церкви.

История 
Благословение на строительство монастырского храма во имя святого мученика-воина Виктора Дамасского дал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Главным ктитором и инициатором строительства храма был депутат Государственной думы Федерального Собрания России Виктор Семёнов.

31 мая 2009 года патриарх Кирилл произвёл закладку памятной капсулы в основание будущего храма. Строился храм в 2009—2011 годах под покровительством Николо-Угрешского монастыря.

В ноябре 2011 года, ко дню памяти мученика Виктора, храму была принесена в дар частица мощей святого, подаренная священником Русской зарубежной церкви протоиереем Виктором Потаповым.

С конца 2011 года при храме действует воскресная школа.

22 мая 2016 года церковь освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Архитектура 
Одноглавый центричный храм с планом в форме восьмигранника и выступающей гранёной апсидой, размером 15×7,3 м и высотой более 40 м. Выполнен в традиционном русском стиле, в котором угадываются мотивы северных мастеров. Звонница расположена в основании барабана, во 2 ярусе закомар, по типу «иже под колоколы». Западный и восточный фасады храма украшены мозаиками. Проект разработан и выполнен в архитектурно-художественных мастерских Данилова монастыря.

Примечания

Ссылки 
 
 Храм Виктора-Воина документальный фильм

Котельники
Храмы, построенные в 2011 году в России
Котельники
Котельники
Котельники
2011 год в Московской области